Lee Woo-young (이우영) può riferirsi a:

Lee Woo-young (1868) – indipendentista coreano
Lee Woo-young (1903) – monaco sudcoreano
Lee Woo-young (1934) – doppiatore sudcoreano
Lee Woo-young (1973) – calciatore sudcoreano